Muther ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Muther (1863–1933), deutscher Generalleutnant 
 Ernst Muther (1911–1999), Südtiroler Politiker
 Ewald Muther (* 1934), Schweizer Musiker und Komponist
 Kaspar Muther (1909–1980), Schweizer Komponist, Klarinetten- und Sopransaxophonspieler
 Ludwig Muther (1866–1924), österreichischer Komponist und Dirigent
 Otto Muther (1832–1881), deutscher Jurist und Politiker
 Richard Muther (1860–1909), deutscher Kunsthistoriker
 Rick Muther (1935–1995), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Rudolf Muther (1823–1898), Oberbürgermeister von Coburg
 Theodor Muther (1826–1878), deutscher Jurist
 Xaver Muther (1890–1970), österreichischer Politiker (ÖVP) 

Muther steht für:
 Muther (Historischer Beruf), sie kontrollierten Maße und Gewichte im Handel

siehe auch
 Muter, im Bergbau ein Finder eines Minerals der die Verleihung des Bergwerkeigentums förmlich beantragte